USS Jouett je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Jouett (DD-41)
 USS Jouett (DD-396)  
 USS Jouett (DLG-29)

Jouett